The Cape – serie televisiva andata in onda dal 1996 al 1997
The Cape – serie televisiva del 2011